БЛС може да се отнася за:

 Български лекарски съюз
 Балкански лендерсекретариат на Изпълнителния комитет на комунистическия интернационал